Крючковский

 Крючковский сельсовет — сельское поселение в Беляевском районе Оренбургской области Российской Федерации.

 Крючковский, Анатолий Фёдорович (род. 1939) — рядовой инженерно-строительных войск Советской Армии, один из членов экипажа самоходной баржи «Т-36», которая 49 дней дрейфовала в Тихом океане в 1960 году. Кавалер ордена Красной Звезды.